Население Латвии, по оценке на 1 января 2023 года, составляет 1 891 000 человек. Со времени восстановления независимости население страны непрерывно сокращается и стареет — как за счёт естественной убыли, так и за счёт эмиграции, исключением стал 2023 год, когда население Латвии выросло на 15,2 тыс. человек. Это объясняется тем, что в общую численность населения включили также украинских беженцев. По состоянию на 1 января 2023-го свое место жительства в Латвии зарегистрировали 39,8 тыс таких людей.

Общие сведения 
Последняя всеобщая перепись населения в Латвии проводилась в 2011 году. Согласно её итогам, по состоянию на 1 марта 2011 года в Латвии проживало 2 067 887 человек. 
По сравнению с предыдущей переписью, проходившей в 2000 году, население страны уменьшилось на 13 %; таким образом, показатель численности населения Латвии вернулся на уровень 1959 года. 
К 2021 году население снизилось до уровня 1925 года.

По данным Центрального статистического управления Латвии на конец октября 2009 года удельный вес числа детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно составлял 14,1 % от общей численности населения республики, по состоянию на 1 января 2021 года — 16,0 %.

В конце 2022-го — начале 2023-го население Латвии выросло на 15,2 тыс., до 1,891 млн человек. Это объясняется тем, что в общую численность населения включили также украинских беженцев. По состоянию на 1 января 2023-го свое место жительства в Латвии зарегистрировали 39,8 тыс таких людей.

Страна — лидер ЕС по смертности по количеству лет здоровой жизни (повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт миокарда, инсульт и внезапная сердечно-сосудистая смерть).

Национальный состав 
Общая численность населения Латвии по состоянию на 2021 год составляет , из них  (62,74 %) — латыши,  (24,49 %) — русские,  (3,1 %) — белорусы,  (2,23 %) — украинцы,  (1,97 %) — поляки,  (1,14 %) — литовцы,  (4,34 %) — другие национальности.  В некоторых крупных латвийских городах (напр. Даугавпилс, Рига, Резекне) удельный вес латышей ниже 50 %. Несмотря на социальные, экономические и политические изменения со времён СССР, по состоянию на 2022 год в Латвии и соседней Эстонии русское меньшинство в процентном соотношении составляет самый большой процент населения среди всех стран мира.

См. также: Русские в Латвии, Белорусы в Латвии, Украинцы в Латвии, Поляки в Латвии, Евреи в Латвии, Немцы в Латвии

2000 

Национальный состав районов и городов республиканского подчинения Латвии по переписи населения 2000 года:

2009 
Национальный состав районов и городов республиканского подчинения Латвии по оценке на 2009 год:

2010 
Национальный состав населения краёв и городов республиканского значения Латвии по оценке на 2010 год:

Примечание: По краям (городам республиканского значения) данные приведены при процентной доле народов более 1,0 % от общей численности населения края (города)

2011 

Национальный состав населения краёв и городов республиканского значения Латвии по итогам переписи 2011 года:

2015 
Национальный состав населения краёв и городов республиканского значения Латвии по оценке на 2015 год:

 См. также: Национальный состав населения статистических регионов Латвии

Галерея

Неграждане 

 См. также: Русские в Латвии

По состоянию на 2022 год, насчитывалось  (9,72 % жителей Латвии) неграждан Латвии (в середине 1990-х численность неграждан была около 730—740 тысяч человек), приблизительно 66,52 % (120 205 человек) из них составляют этнические русские. В связи с этим лишены прав граждан (в том числе избирать и быть избранными в представительные органы власти), существуют ограничения в социальных и экономических правах. Латвийский комитет по правам человека определил 80 различий между правами граждан и неграждан Латвии. . 
Власти Латвии не считают неграждан субъектами Конвенции о защите прав национальных меньшинств. Вопрос русскоязычных неграждан Латвии регулярно поднимается Россией.

Большинству постоянных жителей гражданство может быть предоставлено после уплаты пошлины, проверки знаний латышского языка, конституции и истории Латвии; при этом часть неграждан отказывается от процедуры по идейным соображениям, в связи с тем, что являются сторонниками нулевого варианта гражданства. Новая редакция процедуры получения гражданства подразумевает торжественную клятву верности Латвии.

Языки Латвии 

Государственный язык Латвии — латышский. По данным переписи 2000 года, латышским языком (кроме тех, для которых он являются родным) владели 49,8 %, русским (кроме тех, для которых он является родным) — 69,9 %. По данным исследования языковой среды в Латвии в 2010-2015 годах, знание латышского языка существенно возросло: на нём говорили 96,7% жителей, тогда как на русском – 98,5%. Увеличилось применение латышского языка в коммуникации на бытовом и общественном уровне.

 См. также: Русский язык в Латвии 

Распределение населения в статистических регионах Латвии по преимущественно используемому в повседневной жизни (дома) языку согласно переписи 2011 года:

История 
Население Латвии испокон веков было многонациональным. Так, согласно данным первой официальной переписи, проведённой здесь в 1897 году, латыши составляли 68,3 % от общей численности населения, насчитывавшего 1,93 млн; русские — 12,0 % (или порядка 230 тыс. человек), евреи — 7,4 %, балтийские немцы — 6,2 % и поляки — 3,4 %.Остальные — литовцы, ливы, эстонцы, цыгане и представители иных национальностей.

5 традиционных национальных общин Латвии, сложившихся до Первой мировой войны: латыши (иногда выделяются латгальцы, никогда не учитывавшиеся в переписях), русские, поляки, евреи (малочисленны после Холокоста, двух волн массовой репатриации в Израиль, а также эмиграции в США и Германию), немцы (малочисленны после вынужденной репатриации в Германию в 1939—1941 гг.). Доля русских росла во все времена и в конце XIX — начале XX веков, и в советское время за счёт трудовой миграции из остальных регионов Российской империи и союзных республик.

Сегодняшний национальный состав населения Латвии во многом является результатом интенсивной миграции в период СССР из других регионов в Латвию, что привело к сокращению доли латышей с 77 % () в 1935 до 52 % () в 1989 г. На 2021 г. удельный вес латышей составляет 62,74 %.

В 2017 году в Латвии за год население сократилось, данным Eurostat, на 5,5 %.

В 2018 году население страны сократилось на 7,5 % (1-е место по показателю уменьшения численности населения среди всех стран ЕС).

Естественный прирост 
Естественный прирост населения с начала 1990-х годов стал отрицательным. В 2021 году в Латвии родилось 18 646 человек и умерло 27 248, убыль составила  8 602 человек, уехало из страны 13 549 человек. В 2022 году тенденция естественной убыли населения должна сохраниться.

Тенденция сокращения показателя рождаемости на 1000 человек наблюдалась в Латвийской ССР с начала 1970-х годов и в 1979 году она была в самом худшем положении (прирост 1 человек на тысячу за год) в сравнении с Литовской ССР, где ежегодный прирост населения составлял 5 человек на тысячу, и Эстонской ССР, где он составлял 2.6 человека на тысячу.

Миграция 

После вступления в Евросоюз начался отток квалифицированной рабочей силы в более богатые регионы — преимущественно в Англию и Ирландию, где размер оплаты труда был значительно выше, чем в Латвии. Особенно подстегнул этот процесс кризис 2008 года — республику покинуло около 20 % жителей трудоспособного возраста, в том числе с высшим образованием. Общие масштабы трудовой эмиграции оцениваются в 300—400 тысяч человек, при общем количестве экономически активного населения около 900 тысяч. Трудовые эмигранты вносят вклад в экономику, переводя деньги оставленным в Латвии членам своих семей. По результатам 2018 года Всемирный банк оценил объём таких переводов в 1,269 миллиарда долларов, что составляет более 3 % ВВП.

До 2020 года Минэкономики прогнозирует максимальный дефицит рабочей силы в возрастной группе от 15 до 24 лет, что связано с низкой рождаемостью в 1990-е годы. На конференции финансовых директоров банка SEB профессор Рижской экономической школы Мортен Хансен cообщил, что через 15 лет на смену ныне работающему поколению будет не хватать 60 тысяч человек. Чтобы смягчить ситуацию, профессор посоветовал вовлекать в рынок труда пожилых людей, которые сегодня в ЛР заняты только на 39 %, против 69 % в Ирландии или 56 % в Норвегии. Евросоюз даже выделил для этого специальное финансирование, однако Латвия использует его недостаточно эффективно — не на обучение и практику на рабочем месте, а лишь на консультации.

В 2020 году размер убыли населения Латвии из-за миграции оценен демографами в 498 тысяч человек, по численности населения страна приблизилась к показателю 1897 года — 1.9 млн. МИД Латвии в лице парламентского секретаря Занды Калныни-Лукашевицы оценивает убыль в 373 тысячи человек: «Мы включили в диаспору всех латвийских подданных, их потомков, потомков беженцев после второй мировой войны и ссыльных (trimda). Диаспора никак не связана с советскими военными и их потомками, рождёнными во время оккупации. Их определённо нельзя причислить к диаспоре».

 Численность населения городов Латвии

Ссылки 
 Демоскоп. Национальный состав населения Курляндской губернии 1897
 Демоскоп. Национальный состав населения Лифляндская губернии 1897
 Демоскоп. Национальный состав населения Витебской губернии 1897
 1920, 1925, 1930
 Национальный состав населения ЛатССР. 1959 год // Демоскоп
 Национальный состав населения ЛатССР. 1970 год // Демоскоп
 Национальный состав населения ЛатССР. 1979 год // Демоскоп
 Национальный состав населения ЛатССР. 1989 год // Демоскоп
 Перепись населения Латвии 2000 года // Демоскоп
 Федотов А. Н. Национальный состав населения Латвии за 110 лет в зеркале статистики // 1991
 Выборка данных переписей населения балтийских стран 2000—2001 гг. // Демоскоп
 «Продались Западу»: почему вымирает Латвия. Рождаемость в Латвии снижается четвёртый год подряд // Газета.Ru, 21.01.2020
 Реэмигранты, украинцы и армия иждивенцев: кто населяет Латвию? // rus.DELFI.lv, 28.05.2020
 В 2021-м Латвия показала «антирекорды» высокой смертности и низкой рождаемости // Eadaily, 3 дек 2022
 Основные результаты переписи 2011 г. /вебархив/

Примечания 

Население Латвии
Демография